Dark (computerspel), een computerspel uit 2013 van Realmforge Studios
 Dark (EP), een extended play van het Japanse Moran
Dark (televisieserie), een Duitse science-fictionserie op Netflix